Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Denis (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Denis, premier évêque de Paris [Lutèce], mort martyr à Montmartre (Mons martyrum) vers 250. Son culte fut très populaire en France et Belgique. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Denis se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

Rue Saint-Denis, à Châtelet 
 Rue Saint-Denis, à Forest (Bruxelles)
 Rue Saint-Denis à Liège
 Rue Saint-Denis, à Marche-en-Famenne

() 
 Rue Saint-Denis à Montréal
 Rue Saint-Denis à Québec

Avenues
 Avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Gennevilliers, qui ne menait pas à Saint-Denis mais aboutissait au viez port de Saint-Denis, premier lieu de perception des péages sur la Seine
 Avenue de Saint-Denis à Paris, ancien nom de l'avenue de Malakoff

Boulevards
Boulevard Saint-Denis à Paris
Boulevard Saint-Denis à Courbevoie. Il se prolongeait jusqu'à Asnières-sur-Seine en prenant le nom de rue Saint-Denis (aujourd'hui avenue de la Marne)

Rues
 Rue Saint-Denis à Aubervilliers
 Rue Saint-Denis à Bezons
 Rue Saint-Denis à Boulogne-Billancourt
 Rue Saint-Denis à Colombes dans les Hauts-de-Seine
 Rue Saint-Denis à Évreux
 Rue Saint-Denis à Montpellier
 Rue Saint-Denis à Montreuil en Seine-Saint-Denis
 Rue Saint-Denis à Nantes
 Rue Saint-Denis à Paris
 Rue Saint-Denis à Rosny-sous-Bois
 Rue Saint-Denis à Rouen
 Rue Saint-Denis à Saint-Ouen

Rue Saint-Denis (Saint-Denis Street), à Port-Louis

Références

Voir aussi 
 pour les villes et communes nommées d'après le saint.

Denis Rue